Bocaconodon (betekent 'La Boca conische tand') is een geslacht van uitgestorven vroege zoogdierachtigen dat leefde tijdens het Pliensbachien (Vroeg-Jura) en is gevonden in Tamaulipas, Mexico. Het is alleen bekend van een gedeeltelijke rechteronderkaak met twee kiezen en een deel van een derde tand gevonden op de vindplaats Huizachal Canyon, een siltsteen-overstromingsvlakte uit het Pliensbachien van de La Bocaformatie. De typesoort Bocaconodon tamaulipensis (verwijzend naar Tamaulipas, waar het holotype werd gevonden), werd in 2008 benoemd en beschreven.

Uitgestorven chordadieren